Алексей Сергеевич Степанов:
 Степанов, Алексей Сергеевич (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Степанов, Алексей Сергеевич (род. 1978) — российский боксёр.